Хадутатысынянъяха (устар. Хадута-Тысынян-Яха) — река в России, протекает по Ямало-Ненецкому АО. Устье реки находится в 11 км по левому берегу реки Етуяха. Длина реки составляет 26 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пур. Речной бассейн реки — Пур.

Код объекта в государственном водном реестре — 15040000112115300058326.

Примечания 

Бассейн Айваседапура
Реки Пуровского района